Цешковский () — польская фамилия.

 Цешковские — дворянский род.

Известные носители:
 Цешковский, Август (1814—1894) — польский философ, экономист, политический и социальный активист.
 Цешковский, Виталий Валерьевич (1944—2011) — советский и российский шахматист, гроссмейстер (1975). Двукратный чемпион СССР (1978, 1986).
 Цешковский, Теодор (1833 — 1863) — польский революционер, активный участник восстания 1863 — 1864 годов